Partito Socialista è il nome dei molti differenti partiti politici in varie parti del mondo che sono esplicitamente chiamati socialisti e si rifanno al pensiero di Karl Marx, specialmente nella sua interpretazione revisionista, e/o al socialismo liberale e alla socialdemocrazia.

Lista dei partiti socialisti

Europa 
 Albania – Partito Socialista d'Albania
 Belgio – Partito Socialista, Partito Socialista Differente
 Bosnia ed Erzegovina – Partito Socialista
 Bulgaria – Partito Socialista Bulgaro
 Francia – Partito Socialista
 Grecia – Movimento Socialista Panellenico, Sinistra Democratica
 Irlanda – Partito Socialista
 Italia – Partito Socialista Italiano (1892-1994), Partito Socialista Democratico Italiano (1947-1998, 2004-attuale), Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (1964-1972), Partito Socialista Riformista (1994-1996), Socialisti Italiani (1994-1998), Partito Socialista (1996-2001), Socialisti Democratici Italiani (1998-2007), Socialisti Uniti - PSI (2006-2013), Nuovo PSI (2001-attuale), Partito Socialista Italiano (2007-attuale)
 Lettonia – Partito Socialista di Lettonia
 Macedonia del Nord – Partito Socialista Macedone
 Paesi Bassi – Partito Socialista
 Polonia – Partito Socialista Polacco
 Portogallo – Partito Socialista
 Romania – Partito Socialista (1995-2000), Partito Socialista Romeno (2003-attuale)
 San Marino – Partito Socialista, Partito Socialista Sammarinese (1893-2005), Nuovo Partito Socialista (2005-2012), Partito Socialista Riformista Sammarinese (2009-2012)
 Serbia – Partito Socialista di Serbia
 Spagna – Partito Socialista Operaio Spagnolo
 Svezia – Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia
 Svizzera – Partito Socialista Svizzero
 Ucraina – Partito Socialista d'Ucraina
 Regno Unito – Partito Socialista di Inghilterra e Galles, Partito Socialista Britannico, Partito Socialista Scozzese
 Ungheria – Partito Socialista Ungherese
 Unione europea – Partito del Socialismo Europeo

America 
 Stati Uniti – Partito Socialista d'America, Partito Socialista degli Stati Uniti d'America
 Porto Rico – Partito Socialista Portoricano
 Argentina – Partito Socialista
 Brasile – Partito Socialista Brasiliano
 Cile – Partito Socialista del Cile
 Ecuador – Partito Socialista Ecuadoriano
 Perù – Partito Socialista Peruviano
 Uruguay – Partito Socialista dell'Uruguay
 Venezuela – Partito Socialista Unito del Venezuela

Asia 
 Bangladesh – Bangalesher Samajtantrik Dal (Khaleq), Bangladesher Samajtantrik Dal (Mahboob)
 Birmania – Partito del Programma Socialista della Birmania
 Georgia – Partito Socialista Georgiano
 India – Partito Socialista Indiano, Partito Samajwadi
 Indonesia – Partito Socialista Indonesiano
 Tagikistan – Partito Socialista del Tagikistan
 Yemen – Partito Socialista Yemenita

Africa 
 Senegal – Partito Socialista
 Tunisia – Partito Socialista

Oceania 
 Australia – Partito Socialista Australiano